Celebia är ett släkte av skalbaggar. Celebia ingår i familjen vivlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Vivlar
Celebia